Sundre  kan avse:
 Sundre, en kyrkby i Sundre socken i Gotlands kommun
 Sundre socken, ingick i Gotlands södra härad
 Sundre landskommun, en tidigare kommun i Gotlands län 1863–1951
 Sundre församling – en tidigare församling i Visby stift –2006
 Sundre kyrka – en kyrkobyggnad på Gotland som tillhör Hoburgs församling
 Sundre distrikt – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län 2016–
 Sundre – en ort i Norge, se Ål i Hallingdal
 Sundre (ort i Kanada), ort i Kanada